Le 2S19 “Msta-S” est un obusier de  automoteur conçu par l’Union soviétique. Il est entré en service en 1989 comme successeur du 2S3 Akatsiya. Ce véhicule est basé sur un châssis de tank T-80 mais est propulsé par le moteur diesel du T-72.

Développement 

Le Msta existe en deux versions : l’une est un canon non blindé tracté, l’autre est montée sur un blindé à chenilles. La coque et la tourelle du Msta-S sont soudées à partir d'un blindage en acier. Il protège l'équipage contre les éclats d'armes légères et d'obus d'artillerie. La version tractée est le Msta-B tandis que la version automoteur est le Msta-S (aussi connue sous le code 2S19 dans l’index GRAU).

Le développement du 2S19 a débuté en 1980 sous le nom de projet Ferma. Le prototype était connu sous le nom “Ob’yekt 317". L’équipement standard du 2S19 consiste en une plateforme semi-automatique 1P22, un chargeur automatique, un système de protection NRBC, un système de vision nocturne pour le pilote, une lame de bulldozer ainsi que des lanceurs de fumigènes de , un système intercom 1V116 et un générateur AP-18D de . Il y a un fusil mitrailleur de  manuel ou téléopéré.

Le Msta-S est compatible avec tous les obus standard de  utilisés par l'obusier tracté D-20 et l'obusier automoteur 2S3 Akatsiya. Le 2S19 tire une large gamme de munitions, y compris des obus HE-FRAG standard et assistés par fusée, des obus à fragmentation avec des sous-munitions antichars, des obus porteurs de brouilleurs. La portée de tir maximale est de  avec un obus HE-FRAG standard et de  avec un obus assisté par fusée. Au total, 50 obus sont transportés à l'intérieur du Msta-S. Ce système d'artillerie a un temps de réaction rapide. Il peut s'arrêter et tirer son premier obus en 1 à 2 minutes après son déploiement.

En 2008, les forces armées russes ont commandé une version pourvue d’un système automatique de contrôle de tir. Le 2S19 M2 est une version améliorée du Msta-S avec une nouvelle munition 2A79 avec une balistique améliorée. Ce système d'artillerie a une portée de plus de . Il a été présenté publiquement pour la première fois en 2013. En 2016, il a été signalé qu'un lot de plus de 30 systèmes Msta-SM2 serait livré à l'armée russe. Les livraisons ont commencé en 2017. Il a été prévu de le remplacer par le 2S35 Koalitsiya-SV.

Utilisation 

Les obusiers Msta-S ont été utilisés par les Russes pour frapper les séparatistes lors de la seconde guerre de Tchétchénie.

Lors de la guerre du Donbass, ils ont servi à l’armée ukrainienne ainsi qu’aux rebelles pro-russes qui en ont capturé un exemplaire pendant le conflit.

Le 2S19 Msta-S est utilisé durant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 où plusieurs exemplaires ont été détruits ou capturés par l'armée ukrainienne et l'armée russe.

Répartition 
 - 18 en service actif en 2022.
  - 13 en service actif en 2022.
  - 12; 10 en service actif en 2022.
  - 1 en service actif en 2022.
  - Quantité non-communiquée.
  -
 Armée de terre : 550 2S19 et 2S19M1, 108 2S19M2 depuis 2014. 500 2S19 et 2S19M1, 350 2S19M2 en 2022; 150 2S19 en réserve.
 Infanterie de marine : 36 2S19M1 en 2022.
  - 40, 35 en 2021.
  : 48 en service actif en 2022.

Caractéristiques 
Fournies par le fabricant pour le Msta-S
 Portée : 29 km ou 36 km selon le type de projectile ;
 Cadence de tir : 6 à 8 coups par minute ;
 Elévation du canon : -4° à + 68° ;
 Pointage : 360° ;
 Délai de mise en œuvre : 22 min ;
 Capacité : 50 coups.

Variantes 
 La version 2S19M1 est équipée d'un canon de  au standard OTAN, d'une longueur de . Il est proposé à l'exportation.
 La version 2S19M2 est une version améliorée sortie en 2012. Elle apporte une meilleure conduite de tir, une cadence de tir plus importante et la capacité de tirer plusieurs obus qui arrivent simultanément sur la cible.
 Le 2S33 Msta-SM2 est équipé du canon 2A79 de  et , ce qui permet une meilleure portée :  avec des obus standards contre  pour les versions précédentes. Il est compatible avec l'obus de précision Krasnopol. Sa cadence de tir est annoncée à  par minute.  sont présents dans le châssis. Une mitrailleuse téléopérée de calibre 12,7 permet la défense de la pièce.

Bibliographie

Références 

Artillerie de calibre 152 mm
Arme militaire fabriquée en Union soviétique
Obusier automoteur
Véhicule militaire blindé à chenilles
Arme militaire fabriquée en Russie
Blindé russe